Holden kan syfta på:

Holden – ett australiskt dotterbolag till General Motors
 Holden Racing Team – ett australiskt racingteam
 Holden (musikgrupp) – ett svenskt indierockband
 Holden (musikalbum) – gruppens självbetitlade debutalbum
 Holden (månkrater) – en krater, se Lista över månens kratrar, G–K
 2974 Holden – en asteroid

Geografi

Antarktisk
 Holden Nunataks –  i Västantarktis

Kanada
 Holden Meadow – en slätt i provinsen New Brunswick
 Mount Holden –  berg

USA
 Holden, Louisiana
 Holden, Maine – en stad
 Holden, Massachusetts – en stad
 Holden, Missouri – en stad
 Holden, North Dakota
 Holden, Utah – en stad
 Holden, West Virginia

 Holden Beach – en ort i Brunswick County i North Carolina

Se även
 Holden Creek – flera
 Holden Lake – flera
 Lac Holden – flera

Personer
 Holden (auktor) – e3n  auktorsförkortningför flera personer

Personer med efternamnet
 Amanda Holden (1971–), en brittisk skådespelare
 Alexandra Holden (1977–), en amerikansk skådespelare
 Barney Holden (1981–), en kanadensisk professionell ishockeyspelare
 Bob Holden (1949–), en amerikansk demokratisk politiker
 Charles Holden (1875–1960), en brittisk arkitekt
 Diane Holden (1963–), en före detta australisk friidrottare
 Edward Singleton Holden (1846–1914), en amerikansk astronom
 Gloria Holden (1903–1991), en brittisk-amerikansk skådespelare
 Laurie Holden (1969–), en amerikansk skådespelare
 Mari Holden (1971–), en amerikansk tävlingscyklist
 Nick Holden (1987–), en kanadensisk professionell ishockeyspelare
 Rebecca Holden (1958–), en amerikansk skådespelerska och sångerska
 Stuart Holden (1985–), en amerikansk fotbollsspelare
 Svein Holden (1973–), en norsk jurist och åklagare
 Thomas Holden (1942–), en svensk dramatiker
 Tim Holden (1957–), en amerikansk demokratisk politiker
 William Holden (1918–1981), en amerikansk skådespelare
 William Woods Holden (1818–1892), en amerikansk republikansk politiker och publicist

Personer med förnamnet
 Holden Roberto (1923–2007), en angolansk politiker

Fiktiva
 Jeremy van Holden – en rollfigur i filmen Green Street Hooligans